Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул. В финале он обыграл Андре Агасси 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1.

Посев 

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Полуфинал)
  Энди Роддик (Первый раунд)
  Марат Сафин (Отказ)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Андре Агасси (Финал)
  Гильермо Кориа (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Первый раунд)
  Мариано Пуэрта (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Тим Хенман (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Томас Юханссон (Второй раунд)
  Доминик Хрбаты (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)

<ol start="18">
  Давид Феррер ''(Третий раунд)
  Иван Любичич ''(Третий раунд)
  Томми Робредо ''(Четвёртый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро ''(Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес ''(Третий раунд)
  Марио Анчич ''(Второй раунд)
  Иржи Новак ''(Второй раунд, отказ)
  Михаил Южный ''(Третий раунд)
  Тэйлор Дент ''(Третий раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Второй раунд)
  Оливье Рохус ''(Третий раунд)
  Грег Руседски ''(Первый раунд)
  Томми Хаас ''(Третий раунд)
  Максим Мирный ''(Третий раунд)
  Карлос Мойя ''(Второй раунд)
  Томаш Бердых ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые